Ра́дица:

 Радица — деревня в Крупском районе Минской области, Белоруссия.
 Радица — деревня в Дятьковском районе Брянской области, Россия.
 Радица — река в Брянской области, левый приток Болвы.

См. также 

 Радица-Крыловка
 Стеклянная Радица